Chazeuil kan syfta på:
 Chazeuil, Côte-d'Or
 Chazeuil, Nièvre